Сергей Тархов:
 Тархов, Сергей Анатольевич (род. 1953) — российский географ, доктор наук.
 Тархов, Сергей Фёдорович (1907—1936) — советский лётчик, Герой Советского Союза.